Oui-Oui, est le nom d'un personnage de livres pour enfants.
 Oui Oui est le nom d'un groupe pop rock français.

Voir aussi 

Oui